400 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XVII Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Eliminacje odbyły się 30 sierpnia, a finał 31 sierpnia 1960 roku.

Tytuł mistrza olimpijskiego ponownie zdobył Australijczyk Murray Rose, który ustanowił w finale nowy rekord olimpijski (4:18,4). Srebrny medal wywalczył wicemistrz w tej konkurencji sprzed czterech lat, Japończyk Tsuyoshi Yamanaka (4:21,4). Pojedynek o brąz wygrał rekordzista świata John Konrads z Australii (4:21,8), pokonując minimalnie Brytyjczyka Iana Blacka (także 4:21,8).

Dzień wcześniej, w trakcie eliminacji już w pierwszym wyścigu Yamanaka pobił rekord olimpijski, uzyskawszy czas 4:21,0. Jego wynik poprawił kilkadziesiąt minut później Amerykanin Alan Somers (4:19,2).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M